Жаклин Лоран (; 6 августа 1918, Бриен-ле-Шато, Франция — 18 декабря 2009, Грас, Франция) — французская актриса кино и театра.

Карьера 
Известность актрисе принесли съёмки в фильме Марселя Карне «День начинается». После того как Жаклин заметил американский продюсер Луис Б. Майер, она смогла дебютировать в Голливуде. Также она планировалась на главную женскую роль в ленте «Набережная туманов», но в итоге выбор пал на Мишель Морган.

Личная жизнь 
Вышла замуж в шестнадцать лет, но вскоре развелась. Этот брак остался единственным в жизни актрисы. Некоторое время в 30-е она состояла в романтической связи с Жаком Превером.

Избранная фильмография 
 1935 — Рассвет над Францией
 1937 — Из-за розы
 1938 — Суд над детьми Одри
 1939 — День начинается
 1943 — Две робкие души
 1945 — Чёрное свадебное платье 
 1946 — Пути греха
 1974 — Сумасшедшая перина
 1974 — Лорна — экзорцист

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Франции
Актрисы театра Франции